Raising Hell:

 Raising Hell — третий студийный альбом американской рэп-группы Run-D.M.C..
 Raising Hell — первый сингл с четвёртого альбома High Road Американской певицы Кеши.